IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2009
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2006, 2007, 2008 och 2009.

Damernas ranking 2009
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2007, 2008 och 2009.

Externa länkar
 2009 Men's world ranking
 2009 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista